Сабсович (Сапсович) — еврейская патронимическая фамилия.

  — советский экономист и теоретик градостроительства, сотрудник планового отдела ВСНХ.
 Сабсович, Семён Матвеевич (партийный псевдоним Субботин; 1889—1948) — советский гигиенист. 
 Сапсович, Борис Иосифович (1921—1998) — советский учёный в области радиотехники.